Abildgaard ist der Familienname folgender Personen:

 Nicolai Abildgaard (1743–1809), dänischer Maler, Bildhauer und Architekt
 Oliver Abildgaard (* 1996), dänischer Fußballspieler
 Peter Christian Abildgaard (1740–1801), dänischer Zoologe
 Søren Abildgaard (1718–1791), dänischer Naturforscher